Babes – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1990 al 1991
 Babes – serie televisiva olandese trasmessa nel 1999
 Babeș – fiume della Romania

Pagine correlate 
 Babe